A Cloud 9 (azaz "kilences felhő") egy főleg Amerikában használatos kifejezés a lelkesedésre, és az euforikus, boldog állapotra.

A zenében

Zeneszámok 
 "Cloud 9", a Yodelice dala a Tree Of Life albumról.
 "Cloud 9", a 3 Steps Ahead dala.
 "Cloud 9", a B.o.B előadásában.
 "Cloud 9", Jason Derülo dala.
 "Cloud 9", Nik Kershaw dala.
 "Cloud Nine", az ötödik dal az Evanescence második albumáról: The Open Door
 "Cloud 9", Janelle Monáe dala.
 "Cloud Nine", Leigh Nash 2006-os albumáról: Blue on Blue
 "Cloud Nine", Onetwo dala az ő 2007-ben kiadott albumáról: Instead
 "Cloud 9", a Puddle of Mudd dala a Life on Display albumról.
 "Cloud 9", Maaya Sakamoto dala a Wolf's Rain Original Soundtrack, Volume 2 albumról.
 "Cloud Nine", Ben Howard dala.
 "Cloud Nine", Kim Lukas dala.
 "Cloud 9", George Harrison dala a Cloud Nine című lemezről
 A "Get your share", dal Fin Greenall előadásában a következő sorral kezdődik: : "I used to live on cloud 9 now I moved to 8"

 "Cloud Number Nine", egy 1998-as szám, a kanadai rockzenész, Bryan Adams előadásában.
 "Cloud Nine" Christina Grimmie és Moriah Croswaith dala.
  "Wide Awake", Katy Perry dala a Teenage Dream: The Complete Confection albumáról. A dalban többször is szerepel.
boom boom a ((justice crew)) dala.
 "Wouldn't It Be Nice" Upper West dala megemlíti a dalszövegében.
 "Clouds", Patrice Bart-Williams dala.
 "Cloud Nine" Kygo Norvég DJ 2016. május 13-án megjelent debütáló albuma.
 "Cloud 9" Itro és Tobu előadók által készített elektronikus zene, ami 2014. szept. 11-én került fel a YouTubera.
 "Cloud 9", a Jamiroquai 2017-es albumáról: Automaton
"Cloud 9", dal a Volbeat 2019-ben megjelent "Rewind, Replay, Rebound" című albumáról.
"Cloud 9", Cravity (koreai 9 tagú fiúcsapat) dala a HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE - SEASON1 című albumáról

Filmben 
 Cloud 9 egy 2014-es amerikai családi film Paul Hoen rendezésében